USS Manley je ime več plovil Vojne mornarice ZDA:

 USS Manley (DD-74) 
 USS Manley (DD-940)

Manley